Элиста 2009 — третий турнир серии Гран-при 2008-2009 годов, проходил в Элисте с 13 по 29 декабря.

 Категория: XIX-я (средний рейтинг 2712)
 Главный судья:

Регламент турнира 
Контроль времени:

Участники 

 Рейтинги даны на октябрь 2008

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 Элиста 2008 на сайте ChessPro.ru
 Репортаж Ильи Одесского. «Белая дорога», 16.12.2008
 Репортаж Ильи Одесского. «Тишина», 17.12.2008
 Репортаж Ильи Одесского. «Человек на миллион долларов», 18.12.2008
 Репортаж Ильи Одесского. «Ку-ку», 21.12.2008
 Репортаж Ильи Одесского. «Герой в замазке», 24.12.2008
 Репортаж Ильи Одесского. «Брюнеты играют хорошо», 27.12.2008
 Репортаж Ильи Одесского. «Сестра таланта», 30.12.2008

2000-е годы в Калмыкии
Гран-при ФИДЕ
Международные соревнования по шахматам в России
Декабрь 2008 года
2008 год в шахматах
Спорт в России в 2008 году
Международные спортивные соревнования в Элисте